Spuckstein steht für:
 Pflasterstein am Ort der Hinrichtung von Gesche Gottfried auf dem Domshof in Bremen
 Pflasterstein am Ort der Hinrichtung von Ritter Kunz von Kauffungen auf dem Obermarkt in Freiberg